

Onomastica
 Satomi – nome proprio di persona giapponese femminile

Persone
 Satomi Yoshihiro – samurai giapponese
 Satomi Yoshitaka – daimyō giapponese
 Satomi Yoshitoyo – samurai giapponese
 Satomi Yoshiyasu – samurai giapponese
 Satomi Yoshiyori – samurai giapponese
 Satomi Sanetaka – daimyō giapponese
 Ton Satomi – scrittore giapponese
 Satomi Tadayoshi – samurai giapponese

Altro
 Clan Satomi – clan giapponese del periodo Sengoku